Шилино — деревня в Новодугинском районе Смоленской области России. Входит в состав Тесовского сельского поселения. Население — 9 жителей (2007 год). 
 
Расположена в северо-восточной части области в 20 км к северо-востоку от Новодугина, в 25 км восточнее автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов. В 21 км юго-западнее деревни расположена железнодорожная станция Новодугино на линии Вязьма — Ржев.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Новодугинского района